Langgassen heißen folgende geographische Objekte:
 Langgassen (Eiselfing), Einöde der Gemeinde Eiselfing im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Langgassen (Pfullendorf), Dorf von Denkingen, einem Ortsteil der Stadt Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Langgassen (Gemeinde Sankt Gilgen), Ort bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Langgasse, Danzig
 Langgasse 45 (Neesbach), Hünfelden